De finale van de Europacup II van het seizoen 1969/70 werd gehouden op 29 april 1970 in het Praterstadion in Wenen. Het Engelse Manchester City nam het op tegen het Poolse Górnik Zabrze. De Britten wonnen met 2-1 en sleepten zo tot op heden enige Europese trofee in de wacht.

Wedstrijdgegevens

1970
Europacupvoetbal 1969/70
Górnik Zabrze
Manchester City FC
Europacup II 1970
Sportevenement in Wenen